Черва́ро — итальянский топоним. Может означать:

 Черваро — река.
 Черваро (коммуна) — коммуна.